Cissa, ciutat ibèrica esmentada per Polibi
 Cissa (gènere)
 Cissa de Sussex
 Batalla de Cissa, enfrontament de la Segona Guerra Púnica lliurat a la tardor de l'any 218 aC, a Cissa, prop la ciutat ibèrica de Tàrraco.